Carl Schlechter, een Oostenrijks schaker en grootmeester
 Friedrich Richard Rudolf Schlechter, een Duits botanicus, conservator van het Botanischen Museum Berlin en orchideeënspecialist
 Emanuel Schlechter, een Pools componist en schrijver